El Partit Socialista Obrer Espanyol d'Extremadura (PSOE Extremadura) és la federació del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) a Extremadura. El seu secretari general des de 2008 és Guillermo Fernández Vara, que succeí l'anterior, Juan Carlos Rodríguez Ibarra (1988-2008).

El partit va governar la Comunitat Autònoma d'Extremadura ininterrompudament des de la seva creació el 1983 i fins a 2011, sota les presidències de Juan Carlos Rodríguez Ibarra i Guillermo Fernández Vara. Per això, el pes d'aquesta federació dintre del partit a nivell nacional és molt fort.

A les eleccions a l'Assemblea d'Extremadura de 2007 va treure 38 diputats de 65, ampliant la majoria absoluta de la qual gaudia fins llavors, mentre que en les municipals va mantenir l'ajuntament de Plasencia amb majoria simple, i va arribar els de Mèrida, amb majoria absoluta, i Càceres en coalició amb altres partits.

 Presidència: Carmen Heras Pablo
 Secretari General: Guillermo Fernández Vara
 Secretari d'organització: Ascensión Godoy Tena
 Secretari d'educació: José María Sánchez Sánchez

Enllaços externs 
 Web del PSOE d'Extremadura

Partits polítics d'Extremadura
Federacions del Partit Socialista Obrer Espanyol